Бори́с Васи́льевич Благосла́вов (7 июля 1901, Камышинка, Саратовская губерния, Российская империя — 	18 января 1979, Москва, СССР) — советский военный инженер и военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск (19.04.1945)

Биография 
Родился в 1901 году в деревне Камышлейка, русский.

В 1918 году добровольно поступает на службу в РККА.

С 1918 года по 1921 год участвует в Гражданской войне.

Член РКП(б) с 1921 года.

После войны продолжил службу в РККА.

В 1924 году окончил 3-ю Киевскую военную инженерную школу.

В 1935 году по окончании Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева, Благославову присвоена квалификация — военный инженер.

В 1939 году помощник начальника инженерного отдела армии Благославов принимает участие в Советско-финской войне, за боевые отличия в которой награждён орденом Красной Звезды.

В Великой Отечественной войне полковник Благославов с октября 1941 года, командует 13-й сапёрной бригадой входившей в состав 5-й сапёрной армии которая возводила два внешних оборонительных обвода Сталинграда и обвод Астрахани, а с января 1942 года строила Ростовский оборонительный обвод.

С февраля 1942 года — начальник инженерных войск 49-й армии.

1 апреля 1943 года присвоено воинское звание генерал-майор инженерных войск.

С октября 1943 года — начальник инженерных войск 1-го Украинского фронта.

Едва вступив в командование 1-м Украинским фронтом и собрав на совещание его высших командиров, Жуков, по всегдашней привычке обращаясь ко всем на «ты» и пересыпая речь отборным матом, объявил во всеуслышание: одних из присутствующих он моментально снимет с должности, других под трибунал отдаст, а третьих просто шлепнет без суда и следствия. Начальник инженерных войск фронта генерал Б. В. Благославов твердо и настойчиво попросил обращаться к нему без мата и угроз. Оторопевший Жуков, справившись с изумлением (ему редко возражали), выхватил маузер. Благославов вынул парабеллум и хладнокровно заявил: «Жду вашего выстрела». После недолгой паузы Жуков все-таки маузер спрятал.

Видимо этот случай и стал причиной перевода Благославова на другой фронт.

С апреля 1944 года и до конца войны — начальник инженерных войск 2-го Белорусского фронта. Принимал участие в разработке и проведении Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской операций.

19 апреля 1945 года — присвоено воинское звание генерал-лейтенант инженерных войск.

За время войны генерал Благославов был 24 раза персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

После войны Благославов — начальник инженерных войск СГВ.

С сентября 1948 года начальник штаба инженерных войск Советской Армии, затем начальник командного факультета Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. С 1958 года в отставке.

Скончался 18 января 1979 года в Москве. Похоронен на .

Награды 
СССР 
 орден Ленина (21.02.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (17.04.1943, 10.01.1944, 03.11.1944, 20.06.1949)
 орден Кутузова I степени (10.04.1945) 
 орден Суворова II степени (29.05.1945) 
 орден Кутузова II степени (29.07.1944)
 два ордена Красной Звезды (07.04.1940, 06.12.1955)
 медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
 «За оборону Москвы» (09.12.1945);
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 «За взятие Кёнигсберга»;
 «За освобождение Варшавы»;
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»

Других государств
 орден «Крест Грюнвальда» III степени (ПНР)
 Крест Храбрых  (ПНР)
 медаль «Победы и Свободы» (ПНР)
 медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР)
 медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)

Память

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Alma Mater Инженерных Войск

Литература 
 Галицкий И. П. Дорогу открывали саперы. — М.: Воениздат, 1983.
 Загородников Б. И. От Алексина до Германии. От солдата до Генерала. — М.: Алгоритм-Книга, 2005. — Т. 5.
 Цирлин А. Д., Бирюков П. И., Истомин В. П. и др. Инженерные войска в боях за Советскую Родину. — М.: Воениздат, 1970.
 Военный энциклопедический словарь инженерных войск. — М.: ВИА, 2004.
 175 лет Военно-инженерной академии. 1819—1994. Альбом. — М.: ВИА, 1994.

Участники Гражданской войны в России (красные)    
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Сапёры Великой Отечественной войны
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Белорусской операции (1944)
Участники освобождения Могилёва
Участники освобождения Варшавы
Участники Берлинской операции
Военные инженеры
Члены КПСС
Выпускники Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Преподаватели Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева